Ян Но́вак (; ; ):
 Новак, Ян (1880—1940) — польский учёный-геолог и палеонтолог.
 Новак, Ян (1896—1968) — чехословацкий футболист.
 Новак, Ян (1921—1984) — чешский композитор.
 Новак, Ян (род. 1960) — чехословацкий и чешский гандболист.
 Новак, Ян (род. 1979) — чешский хоккеист.
 Новак, Ян (род. 1985) — словацкий футболист.